Photograph (Ringo Starr), een lied van Ringo Starr
 Photograph (Ed Sheeran), een lied van Ed Sheeran
 Photograph (Nickelback), een lied van Nickelback